Yússuf ibn Taixfín, governant almoràvit d'Àfrica del Nord i Al-Àndalus del 1061 al 1106.
 Taixfín ibn Alí, sobirà almoràvit del Magreb i l'Àndalus (1143-1145).
 Ibrahim ibn Taixfín, emir dels almoràvits (1145-46)